Alberto Olivero (1959) – doppiatore e attore italiano
 Andrea Olivero (1970) – insegnante e politico italiano
 Carlo Olivero (1914-1994) – medico, politico e partigiano italiano
 Chris Olivero (1984) – attore statunitense
 Derio Olivero (1961) – vescovo cattolico italiano
 Ernesto Olivero (1940) – attivista e scrittore italiano
 Eugenio Antonio Olivero (1834-1917) – generale italiano
 Matteo Olivero (1879-1932) – pittore italiano
 Magda Olivero (1910-2014) – soprano italiano
 Pietro Domenico Olivero (1679-1755) – pittore italiano
 Simone Paolo Olivero - tecnico del suono italiano

Pagine correlate 
 Oliverio
 Oliviero

Altri progetti